Weihermühle ist der Ortsname von

 Weihermühle (Abenberg), Ortsteil der Stadt Abenberg, Landkreis Roth, Bayern
 Weihermühle (Arnschwang), Ortsteil der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham, Bayern
 Weihermühle (Bechhofen), Ortsteil des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Weihermühle (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Weihermühle (Ehingen am Ries), Ortsteil der Gemeinde Ehingen am Ries, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Weihermühle (Emskirchen), Ortsteil des Marktes Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Weihermühle (Essing), Ortsteil des Marktes Essing, Landkreis Kelheim, Bayern
 Weihermühle (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weihermühle (Hohenburg), Ortsteil des Marktes Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Weihermühle (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Weihermühle (Marktleugast), Ortsteil des Marktes Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Weihermühle (Mindelheim), Ortsteil der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Weihermühle (Münchsteinach), Ortsteil der Gemeinde Münchsteinach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Weihermühle (Neukirchen-Balbini), Ortsteil des Marktes Neukirchen-Balbini, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Weihermühle (Neusorg), Ortsteil der Gemeinde Neusorg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Weihermühle (Röttenbach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Röttenbach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Weihermühle (Thanstein), Ortsteil der Gemeinde Thanstein, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Weihermühle (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Weihermühle (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern

 Weihermühle (Gemeinde Gnadendorf), Ortsteil von Gnadendorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

Siehe auch:
 Weihermühl
 Weihermühlbach
 Weihersmühle
 Weiher Mühle
 Teichmühle